L'edizione 1954-55 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Matateu (), con 32 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1954-55. 
  Boavista e Vitória Guimarães retrocesse in Segunda Divisão.
 Nota: lo Sporting fu invitato in Coppa dei Campioni 1955-1956 dal quotidiano L'Équipe come squadra più titolata del paese.
 Nota: il Belenenses sostituì il Benfica in Coppa Latina 1955 per rinuncia.

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1954-1955

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1954
Calcio nel 1955
Campionato portoghese di calcio